

Клабуки — присілок, Красногорський район, Удмуртія
 Клабуки — село, Краснохолмський район, Тверська область